Фонд феминистского большинства (FMF) () — это некоммерческая организация со штаб-квартирой в округе Арлингтон, Вирджиния, США, чья заявленная миссия заключается в противодействии насилию, расширении прав и возможностей женщин, поддержке гендерного равенства и экономического развития. Название «Феминистское большинство» появилось после опроса, проведённого в 1986 году журналом Newsweek и американской компанией Gallup, в котором 56 % американских женщин идентифицировали себя как феминистки. Президент, а также одна из основательниц — Элеонора Смил, выбрала такое название для организации, чтобы отразить результаты опроса, подразумевая то, что большинство женщин являются феминистками.

История и структура 
Фонд феминистского большинства является научно-образовательной организации и издателем журнала «Мисс». В 1987 году организацию основали: , , , Тони Карабильо и Джудит Меули.
Фонд феминистского большинства стал издавать  в 2001 году, поддержав журнал в становлении некоммерческой организацией.

Цели и принципы 
Фонд феминистского большинства занимается вопросами репродуктивных прав и здоровья женщин как в США, так и в других странах.

Основные принципы и цели организации:
 Борьба со всеми формами насилия над женщинами.
 Поддержка доступа к безопасным и легальным абортам, контрацептивам; финансирование и доступ по программе Медикейд несовершеннолетним, бедным и иммигранткам.
 Поддержка прав ЛГБТ, интерсекс, квиров и гендерно-неконформных людей.
 Ликвидация гендерного и расового неравноправия в судебной системе.
 Достижение равных гражданских прав темнокожих и женщин посредством позитивных мер выравнивания.

Фонд активно противостоит любым формам дискриминации по признаку пола, гендера, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, расы, социально-экономического статуса, возраста, религии, этнической принадлежности, семейного положения, национального происхождения и физических возможностей.

Фонд реализует следующие программы и комплексы мероприятий:
 Проект доступа к национальным клиникам;
 Кампания за здоровье женщин;
 Программа лидерства прочойс-кампусов (в колледжах и университетах);
 Глобальная кампания по репродуктивным правам;
 Кампания для афганских женщин и девочек;
 Программа экстренной контрацепции;
 Национальный центр по делам женщин;
 Программа равных прав в образовании;
 Доступность мифепристона;
 Благотворительные концерты .

Организационный график 
 В течение 1989—1992 годов Фонд феминистского большинства провёл кампанию «Феминизация власти», набрав беспрецедентное число женщин для выдвижения на правительственные посты в США. Данная программа привела к удвоению числа женщин в Конгрессе США в 1992 году.
 В 1992 году фонд поддержал  штата Айова, а в 1996 году он помог противодействовать инициативе против обратной дискриминации в Калифорнии.
 В 2004 году Фонд феминистского большинства был одним из пяти основных организаторов протеста , который привлёк более 1,15 миллионов женщин и мужчин в Вашингтон для поддержки репродуктивных прав.
 В 2006 году фонд пытался отменить  () в Мичигане (Мичиганская гражданская инициатива по правам человека), запрещающую дискриминацию или предпочтение (включая положительную дискриминацию) по расе, полу и другим свойствам, в том числе при приёме в учебные заведения. Мера была принята в 2006 году; после нескольких процессов поддержана Верховным судом в 2014 году.
 В том же году фонду не удалось провести избирательную инициативу в Южной Дакоте для отмены государственного запрета на аборты.
 23—24 марта 2013 года фонд провёл свою 9-ю ежегодную конференцию лидеров национального феминистского движения в Арлингтоне, штат Вирджиния. На конференции присутствовали такие докладчики, как: Долорес Уэрта (президент Фонда Долорес Уэрта, соучредитель «United Farm Workers»), Моргана Ричардсон (основатель «Refuse The Silence»), Моника Симпсон (исполнительный директор «Sister Song»), Иванна Гонсалес.

Законодательство 
Фонд феминистского большинства также является лидером в законодательных победах женщин, включая внесение поправок в «Закон о гражданских правах 1991 года», предусматривающий возмещение материального ущерба женщинам, которые выигрывают в суде иски о сексуальных домогательствах и дискриминации по признаку пола; создание «Закона о семейных и медицинских отпусках 1993 года»; «Закон о насилии в отношении женщин» и «Закон о свободном посещении клиник»; принятие в 1996 году запрета на использование оружия для лиц, совершивших домашнее насилие; восстановление Раздела IX в 1988 году, а затем успешная защита Раздела IX от попыток Джорджа Буша противодействовать дискриминации мужчин в 2003 году, а также другие победы. В настояще время Фонд феминистского большинства продолжает выступать за ратификацию в США Конвенции по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин.

Разногласия 
Несмотря на заявления против всех видов насилия, МВФ одобрил войну в Афганистане, обосновывая это тем, что данная мера поможет защитить и освободить афганских женщин, и эта позиция подверглась критике со стороны некоторых, в том числе американского политика Тома Хейдена.

Примечания 

Общественные организации США
Феминистические организации